AK poate fi:

 Alaska, codul poștal al acestui stat SUA
 Armia Krajowa (Armata Teritorială), principala mișcare de rezistență din Polonia ocupată de Germania Nazistă
 AK-47, pistol-mitralieră creat în 1947 de Mihail Kalașnikov

Acronime de două litere